Асамоа — фамилия. Известные носители:
 Асамоа, Дерек (род. 1981) — ганский футболист.
 Асамоа, Джеральд (род. 1978) — немецкий футболист ганского происхождения.
 Асамоа, Квадво (род. 1988) — ганский футболист.
 Асамоа, Обед (род. 1936) — министр иностранных дел (1982—1997) и министр юстиции (1994—2001) Ганы.